Spojení písmen Q a E může mít různé významy:

 quality engineer – pracovník z oboru quality assurance (QA), například tester software
 quantitative easing – anglický výraz pro kvantitativní uvolňování, pro vypouštění peněz do ekonomiky